Mavrovouni (  ‚Schwarzberg‘) bezeichnet 

auf Zypern:
 Mavrovouni (Zypern), ein Kupferbergwerk

in Griechenland:
die Ortsgemeinschaften und Dörfer
 Mavrovouni (Epirus) in der Gemeinde Pogoni, Region Epirus
 Mavrovouni (Gythio) in der Gemeinde Gythio, Region Peloponnes
 Mavrovouni (Kileler) in der Gemeinde Kileler, Region Thessalien
 Mavrovouni (Zentralmakedonien) in der Gemeinde Skydra, Region Zentralmakedonien

die Berge
 Mavrovouni (Thessalien), Region Thessalien
 Mavrovouni (Agnanteris-Larisas), Region Thessalien
 Mavrovouni (Grevena), Region Westmakedonien
 Mavrovouni (Euböa), Region Mittelgriechenland
 Mavrovouni (Kroussia), Region Zentralmakedonien, siehe Kroussia

die Berggipfel
 Mavrovouni (Arachneo), Region Peloponnes
 Mavrovouni (Oligyrtos), auch "Lyrkio", Region Peloponnes
 Mavrovouni (Parnitha), Region Attika
 Mavrovouni Ymittou, Hymettos, Region Attika

darüber hinaus ist es die griechische Bezeichnung für Montenegro (Μαυροβούνιο).